Danmark kan syfta på:

2117 Danmark – en asteroid

Danmark
Danmark – en nation i Nordeuropa och konstituerande del av konungariket Danmark
Kungariket Danmark – en statsunion bestående av Danmark, Färöarna och Grönland
Rigsfællesskabet – den danska termen för relationen mellan Danmark och de två självstyrande regionerna Färöarna och Grönland

Norge
Danmark (ö) – en ö utanför Oslo i Norge

Sverige
Danmarks socken – en socken i Uppland
 Danmarks landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1951
Danmarks församling – en tidigare församling i Uppsala stift –2010
 Danmarks kyrka – en kyrkobyggnad i Danmark som tillhör Danmark-Funbo församling
Danmark, Uppsala kommun – en ort i Uppsala kommun
 Danmarks distrikt – ett distrikt i Uppsala kommun och Uppsala län 2016–

Se även
Denmark – flera